Арни:

Топониты
 Арни — коммуна в Швейцарии.
 Арни — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.

Персоналии
 Арни Вильхамссон (род. 1994) — исландский футболист.
 Арни Магнуссон (1663—1730) — исландский учёный.
 Железный Арни — прозвище Арнольда Шварценеггера.